Jean-Pierre Desagnat (né en 1934), réalisateur et scénariste français ;
 Olivier Desagnat, réalisateur français fils du précédent ;
 François Desagnat (né en 1973), réalisateur français, fils de Jean-Pierre Desagnat ;
 Vincent Desagnat (né en 1976), acteur et animateur français, fils de Jean-Pierre Desagnat.